

Persone
 Colleen Gleason, conosciuta anche come Joss Ware (...) – scrittrice statunitense
 Keogh Gleason (1906-1982) – scenografo statunitense
 Jackie Gleason, all'anagrafe John Herbert Gleason (1916-1987) – attore, compositore e conduttore statunitense
 James Gleason Dunn, detto Jimmy Conzelman (1898-1970) – giocatore di football americano e allenatore statunitense
 Joanna Gleason, nome d'arte di Joanna Hall (1950) – attrice canadese
 Mary Pat Gleason (1950-2020) – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Michael Gleason (1876-1923) – canottiere statunitense
 Paul Gleason (1880-1956) – tennista statunitense
 Paul Gleason (1939-2006) – attore cinematografico statunitense
 Ralph J. Gleason (1917-1975) – critico musicale, musicologo e saggista statunitense
 Tim Gleason, propr. Timothy Gleason (1981) – hockeista su ghiaccio statunitense

Altro
 10639 Gleason – asteroide della fascia principale
 Gleason – comune degli Stati Uniti d'America, situato nel Tennessee
Gleason – film del 2002 diretto da Howard Deutch
Gleason – film documentario del 2016